Братья Брайаны — победители турнира.

Прошлогодние чемпионы — Максим Мирный и Даниэль Нестор — не защищали свой титул, но оба принимали участие в турнире:
 белорус (в паре с румыном Хория Текэу) уступил уже на старте.
 канадец (в паре с поляком Лукашем Куботом) дошёл до полуфинала.

Посев 

  Боб Брайан /  Майк Брайан
  Максим Мирный /  Хория Текэу (Первый раунд)

<li> Лукаш Кубот /  Даниэль Нестор (Полуфинал)
<li> Александр Пейя /  Бруно Соарес (Полуфинал)

Ход турнира

Ссылки 
 Сетка турнира 

US National Indoor 2013